Los Pikmins son pequeños seres ficticios de las series de videojuego Pikmin, de Nintendo y que se encuentra en un Planeta Remoto, probablemente el Planeta Tierra, después del Apocalipsis que tanto se es conocido, en un futuro lejano, habiendo desaparecido la especie humana y evolucionado muchas especies y aparecido otras nuevas en el planeta.

Según dijo Shigeru Miyamoto en una entrevista, la idea original de Pikmin era mostrar los orígenes del ser humano -el juego se llamaba en un primer momento "Adán y Eva"-. Sin embargo, el concepto era poco interactivo para lo que se quería ofrecer, y se cambió radicalmente el juego. En él encontramos a los Pikmin, unas criaturas que crecen de una manera similar a las plantas. Son muy simpáticas, y ayudarán a Capitán Olimar y a Louie en sus misiones.

Historia y Argumento 
Advertencia: Esto tiene parte de la Trama y Argumento.

Como en la historia, los seres humanos desaparecen sin saber nada de ellos, pero un día un diminuto alienígena llamado Capitán Olimar se estrella en el Planeta Tierra, conocido en Super Smash Bros. Brawl, como "Planeta Remoto", conociendo estas otras diminutas criaturas llamadas Pikmin. Al descubrir el primer Pikmin, el Capitán Olimar descubre que puede darle órdenes y utilizarlo para ayudarlo en árduas tareas. De esta forma los Pikmins ayudaron al Capitán Olimar a recuperar las piezas de la nave. Los Pikmin hacen la tarea que les concede el Capitán Olimar, ayudándolo a volver a casa. 
.
Sin embargo, Capitán Olimar con un asistente, Louie, vuelven para buscar pertenencias valiosas para salvar su empleo y a su familia de las deudas que tuvieron por su ausencia en casa.

Hasta ahora, no se sabe nada más de los Pikmins.

Apariencia 
Los Pikmin, suelen ser de distintos colores, poseen ojos, y un cuerpo antropomórfico como piernas, manos, brazos, dos ojos en este caso, y pies. Cada color de Pikmin suele ser diferente uno con otro por aspécto físico. El Pikmin Rojo tiene una nariz, el Pikmin Amarillo tiene dos orejas, y el Pikmin Azul tiene branquias. Cuando pasa mucho tiempo, los Pikmin maduran y aparece en lugar de la hoja que tiene con su largo tallo pegado a la cabeza, una flor. El Pikmin púrpura es la más maziza, que suele verse obesa, y también cabello y el Pikmin blanco es más pequeñas que las demás, y posee ojos rojos.El Pikmin pétreo puede romper el cristal que se encuentra en Pikmin 3 y no puede ser pisoteado.El Pikmin alado puede transportarse y transportar objetos volando

Costumbres 
Los Pikmin suelen estar plantados y suelen estar desnudos. A veces suelen golpear a sus enemigos haciendo cabezazos.

A decir en ciertas palabras, se sabe muy poco sobre los Pikmins.

Poderes 
Los Pikmins tienen sus propios poderes, los cuales están concedidos para cada color.

Hasta el momento hay 7 tipos de Pikmins de distintos colores y un diferente rasgo facial por cada uno:

 Rojo: Resiste el fuego y son los pikmin más feroces en combate. 
 Azul: Resiste el agua.
 Amarillo: Puede cargar rocas Bomba en pikmin 1 y además de que cuando Olimar lo arroja al aire, éste Pikmin se eleva más alto que sus congéneres, por último este pikmin es inmune a la electricidad solo en pikmin 2 Y pikmin 3, Además en pikmin 3 es capaz de ser conductor de electricidad. 
 Morado:10 veces más pesado y fuerte que los demás Pikmin .
 Blanco: Más rápido, con ojos rojos que ven objetos ocultos bajo tierra, resistente al veneno y cuando se le ingiere envenena al monstruo.
Roca: Tiene forma de roca y aparece en Pikmin 3, puede destruir cuarzo e hacen mucho daño cuando se lanzan.
Rosado: Aparece en Pikmin 3, tiene un par de alas atrás y puede volar, además es capaz de transportar objetos en el aire, También son expertos en combates aéreos

Apariciones 
Los Pikmins han hecho apariciones en 3 juegos (más un remake de los dos primeros para Wii) previamente para Nintendo GameCube y en la tercera entrega para la consola Wii U. También aparecieron en un juego de pelea donde se reúnen muchos personajes de la compañía Nintendo, llamado Super Smash Bros. Brawl. En este último, acompañan al Capitán Olimar, como asistentes del Capitán, para ayudarle a este personaje a usarlos como ataques.

Para más información vea... 
Pikmin
Pikmin 2
Pikmin 3
Super Smash Bros. Brawl
Capitán Olimar
Nintendo
Anexo:Personajes de Nintendo
Nintendo GameCube

Personajes de Nintendo
Personajes de Super Smash Bros.